Chimaltenango – miasto w Gwatemali
 Chimaltenango – departament Gwatemali